Мирный — название муниципальных образований в России:

 Мирный — сельское поселение, входит в Коношский район Архангельской области.
 Мирный — городской округ города Мирный Архангельской области.
 Мирный — городское поселение в Красноярском районе Самарской области.

См. также

 Мирный